Alairac (Alt Loira)
 Alairac (Aude), municipi de França al departament de l'Aude (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Alairac (Corresa), municipi francès al departament de Corresa (regió del Llemosí)
 Alairac (Cruesa), municipi de França al districte i cantó d'Aubusson (departament de Cruesa, regió de Llemosí)
 Alairac (Droma)
 Vindrac e Alairac, municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)